Molenbeekroute (Oost-Vlaanderen), een fietsroute in Oost-Vlaanderen
Molenbeekroute (Vlaams-Brabant), een fietsroute in Vlaams-Brabant